Георгий Иванович Шлейфер (1823 — ) — российский военный инженер, генерал-лейтенант, вице-президент благотворительно-тюремного комитета (1885—1894).

История 
Георгий Иванович окончил Первый кадетский корпус (1847 год), выпущен из унтер-офицеров полевым инженер-прапорщиком со состоянием при Главном инженерном училище. Офицерские классы Главного инженерного училища в 1849 году, выпущен подпоручиком в полевые инженеры. По окончании курса в Николаевской инженерной академии принимал деятельное участие в укреплении Одессы и Геническа. 

Во время Крымской кампании 1853—1855 годов Г. И. Шлейфер находился в рядах защитников 5-го бастиона и Малахова кургана и был контужен.

Георгий Шлейфер, с 22 июня 1868 года по 26 июня 1874 года, был начальником Инженеров Туркестанского военного округа, участвовал во взятии Ташкента в 1867 году, и в Хивинской экспедиции.

В 80-х годах XIX века военным инженером полковником Г. И. Шлейфером было выстроенно здание офицерского собрания гарнизона Ташкентской крепости.

В 1879—1883 годах Георгий Иванович управлял царскими московскими дворцами (управляющий Московским дворцовым ведомством). 

В 1885—1894 годах состоял вице-президентом благотворительно-тюремного комитета. Создал Александровский приют для призрения арестантских детей. Уволен в отставку с производством в генерал-лейтенанты.

Чин 
 полевой инженер-прапорщик (Высочайшие приказ и старшинство с 14.08.1847);
 подпоручик (Высочайшие приказ 1849);
 подполковник (старшинство с 07.09.1863);
 полковник (старшинство 31.01.1868);
 генерал-майор (01.01.1874);
 военный инженер.

Семья 

 Шлейфер, Николай Георгиевич (1964—1928) — сын, российский скульптор, Камергер Высочайшего Двора, статский советник, автор памятника первому туркестанскому генерал-губернатору К. П. фон-Кауфману. Ташкент (1913 год).

Примечания

Литература 
 Список подполковникам по старшинству, 01.02.1866, .
 Список полковникам по старшинству, 01.02.1873, СПб.
 
 

Выпускники Первого кадетского корпуса
Инженеры Российской империи
Участники Крымской войны
Генерал-лейтенанты (Российская империя)